Hedemora (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hedemora (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.